O nome Grace foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Grace (1991) - furacão de categoria 2 a centenas de quilômetros a leste da costa atlântica dos Estados Unidos. Sem danos.
 Tempestade tropical Grace (1997) - tempestade tropical que afetou as Grandes Antilhas, causando apenas danos mínimos.
 Tempestade tropical Grace (2003) - tempestade tropical que atingiu o sul dos Estados Unidos, causando pouco mais de 110.000 dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Grace (2009) - raríssima tempestade tropical no Atlântico Nordeste que se formou a nordeste dos Açores e se dissipou pouco antes de atingir a Irlanda.
Furacão Grace (2021) - furacão de categoria 3 que causou 11 mortes em Veracruz e em Puebla, no México além de atingir as Antilhas.

Além disso, o nome Grace foi usado para dar nome a dez ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste:
 Tempestade tropical Grace (1945)
 Tufão Grace (1950) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que atingiu a península da Coreia.
 Tufão Grace (1954) - atingiu o Japão, causando 28 fatalidades.
 Tufão Grace (1958) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5. Porém, não causou danos.
 Tempestade tropical Grace (1961)
 Tempestade tropical Grace (1964) - tempestade tropical ao sul do Japão. Sem danos.
 Tempestade tropical Grace (1966)
 Tufão Grace (1969) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2.
 Tempestade tropical Grace (1972) - atingiu o norte das Filipinas.
 Tempestade tropical Grace (1975) - tempestade tropical a sudeste do Japão. Sem danos.

E o nome Grace foi usado uma vez no Oceano Índico Sudoeste,
 Ciclone Grace (1963)

e para dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Sul.
 Ciclone Grace (1984) - atingiu o noroeste da Austrália, causando 7 milhões de dólares em danos.
 Ciclone Grace (2003) - ciclone tropical com intensidade equivalente a uma tempestade tropical ao largo da costa de Queensland, Austrália, que causou danos mínimos no estado australiano e em Nova Caledônia

Desambiguação